, un homme politique new-yorkais.
 , mannequin et personnalité de la télévision américaine.
 , magicien.
 , homme politique de New York.
 , homme d'affaires américain du .

 , une Communauté non incorporée du comté de Bollinger au Missouri.
 Laflin, un borough situé au nord-est du comté de Luzerne, en Pennsylvanie, aux États-Unis.